Шиловичі — назва населеного пункту в Україні, Білорусі та Росії:

Україна 
 Шиловичі — село, Ічнянський район, Чернігівська область.

Білорусь 
 Шиловичі — село, Вілейський район, Мінська область
  - село, Вовковиський район, Гродненська область

Росія 
 Шиловичі — село, Духовщинський район, Смоленська область.